Юрий Кулаков: Кулаков, Юрий Иванович (род. 1936) — советский и узбекистанский деятель культуры и спорта.
 Кулаков, Юрий Львович (1959—2020) — российский режиссёр, аниматор, сценарист.